Brachypetersius är ett släkte av fiskar. Brachypetersius ingår i familjen Alestidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Brachypetersius